Scheiger ist der Name von:

 Franz von Scheiger (1891–1960), deutsch-österreichischer Ingenieur und Diplomat
 Josef von Scheiger (1801–1886), österreichischer Literat, Archäologe und Zeichner
 Katharina von Scheiger (1818–1897), österreichische Autorin, siehe Katharina Prato